El Gran Premi de la República Txeca de motociclisme 2009 va ser l'onzè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 14 i el 16 d'agost del 2009 al Circuit de Masaryk a Brno, República Txeca.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

República Txeca